A súlyemelésben is mint minden mérhető sportban különböző csúcsokat tartanak nyilván. A súlyemelésben megtalálhatunk nemtől, korosztálytól és súlycsoporttól megkülönböztett csúcsokat.

Mivel az elmúlt években a nemzetközi szövetség döntése alapján a súlycsoportok változnak(tak) így a rekordokat is törlik, alapcsúcsokat határoznak meg. Az utolsó súlycsoport váltás 2019. január 1-től lépett érvénybe.

Jelenlegi rekordok

Férfiak

Nők

Örökös csúcsok

Férfi (1998-2018)

Férfi (1993-1997)

Férfi (1973-1992)

Férfi (1920-1972)

Források
Felnőtt férfi országos csúcsok
Felnőtt női országos csúcsok

Súlyemelés